Een Sint-Margaretakerk of Sint-Margarethakerk is kerk genoemd naar de heilige Margaretha van Antiochië. Veel zo'n kerken staan in Sint-Margaretaparochies.

Enkele Sint-Margaretakerken zijn:

Sint-Margaretakerk, een kerk in Baardegem
 Sainte-Marguerite (Doornik), kerk in Doornik (Tournai)
 Sint-Margaretakerk, een kerk in Geluveld
 Sint-Margarethakerk, een kerk in Grembergen
 Sint-Margaritakerk, een begijnhofkerk in Lier
 Église Sainte-Marguerite, een kerk in Nadrin
 Sint-Margaretakerk, een kerk in Nieuwenhove
 Sint-Margarethakapel, een kapel en voormalige kerk in Ollomont
 Sint-Margaretakerk, een kerk in Sint-Margriete
 Sint-Margaritakerk, een kerk in Tielen
 Sint-Margaretakerk, een kerk in Wintam
 Sint-Margarethakerk, een kerk in Knokke

Sint-Margaretakerk (Boksum)
 Sint-Margarethakerk (Ittervoort)
 Sint-Margaritakerk (Margraten)
 Sint-Margaretakerk (Norg)
 Margarethakerk (Odoorn)
 Margarethakerk (Oosterlittens)

Sint-Margaretakerk (Komen)

Sint-Margarethakerk (Düsseldorf)
 Margarethakerk (Gotha)
 Sint-Margarethakerk (Gröde)
 Sint-Margarethakerk (Minsleben)

Margaretakerk